Озеряны () — село, центр Озерянского сельского совета Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 673 человека. Почтовый индекс — 35613. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621684701.

Местный совет 
35613, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Озеряны, ул. Шевченко, 71.

Ссылки 
 Озеряны на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)